Joachim I. ist der Name folgender Personen:

 Joachim I. (Konstantinopel) († 1504), Patriarch von Konstantinopel
 Joachim I. (Brandenburg) (1484–1535), Kurfürst von Brandenburg und Erzkämmerer
 Joachim I. von Alvensleben (1514–1588), deutscher Gelehrter und Reformator, Burgherr in Erxleben
 Joachim I. (1744–1810), österreichischer Geistlicher und Abt von St. Lambrecht, siehe Joachim Röck